Crepsa kan syfta på:

 Crepsa – en stad och turistort på ön Cres i nordvästra Kroatien, se Cres (stad)
 Crepsa –  en ö i Kvarnerbukten, Adriatiska havet, se Cres